I’ll Be There steht für
I’ll Be There (Film)
I’ll Be There (Lied)